Александр Новиков:
 
 Новиков, Александр Алексеевич (1907—1979) — Герой Советского Союза.
 
 Новиков, Александр Владимирович (1959—2022) — российский экономист, ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления.
 Новиков, Александр Вячеславович (1952—2009) — советский и российский композитор.
 Новиков, Александр Григорьевич (1915—2002) — Герой Социалистического Труда. Депутат Верховного Совета СССР шестого созыва.
 Новиков, Александр Евдокимович (1922—1942) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Новиков, Александр Кириллович (1920—1984) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Александр Маркович (род. 1969) — российский актёр.
 Новиков, Александр Михайлович (1941—2013) — советский и российский педагог.
 
 Новиков, Александр Сергеевич (род. 1995) — российский бегун на длинные дистанции, чемпион России.
 Новиков, Александр Тимофеевич (род. 1934) — председатель Курганского горисполкома.